Els 200 metres lliures femení es va celebrar entre el 6 i el 7 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:49.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van disputar al dia 4 d'agost a les 18:44.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La final es va celebrar a les 18:01.

Referències 

200 m lliures femeni